Абра́м Шапи́ро:
 Шапиро, Абрам Борисович (1890—1966) — советский лингвист-русист, лексикограф и преподаватель.
 Шапиро, Абрам Генрихович (1927—1995) — советский архитектор.